Гаплогруппа U4b — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 U4b
 U4b1
 U4b2
 U4b3
 U4b4
 U4b5
 U4b6
  U4b7

Палеогенетика

Мезолит 
Гребениковская культура
 I1733 | StPet8 __ Vasil’evka 3 (6462-30) __ Волосское (Днепропетровская область), Украина __ 9000–7500 BCE (10200 BP) __ Ж __ U4b.

Неолит 
Могильники мариупольского типа
 I5873 | Grave 14 __ Vil’nyanka __ Вольнянка (Вольнянский район), Запорожская область, Украина __ 5469-5322 calBCE (6400±25 BP, PSUAMS-2809) __ Ж __ U4b.

 I1378 | StPet2 __ Vovnigi 2 __ Вовниги, Днепропетровская область, Украина __ 4519-4343 calBCE (5590±50 BP Poz-83446) __ M __ I2a2a1b1 (L702) # U4b.

Бронзовый век 
Полтавкинская культура
 I8745 __ Nikolaevka III (kurgan 1, grave 3)  __ Николаевка (Волжский район), Самарская область, Россия __ 2500–2200 BCE (4300 BP) __ М __ R1b1a1a2a2 # U4b.

Железный век 
Лангобарды
 SZ24 | SZO021.A0101 __ Szólád __ Шомодь (медье), Южная Трансданубия, Венгрия __ 412–604 CE __ М __ I2a2a1 (CTS9183) > I-S8112 # U4b > U4b1a1a1*.

Примечания

Публикации 
2018
 
 
2019

Ссылки 
 
 U4b — Haplogroup
 Ancient DNA: U4b

Гаплогруппа U4 (мтДНК)